Соревнования по прыжкам с нормального трамплина (К-98) на зимних Олимпийских играх 2018 среди мужчин прошли 8 и 10 февраля. Местом проведения соревнований стал центр прыжков на лыжах «Альпензия», расположенный в непосредственной близости к посёлку Дэквалъмьён, в уезде Пхёнчхан. Расчётная дальность трамплина — 109. В соревновании приняли участие 57 спортсменов из 19 стран. 50 лучших выступили в финале.

Действующим олимпийским чемпионом являлся польский прыгун Камил Стох. Прыжки с трамплина стали одним из двух видов спорта наряду с кёрлингом, которые стартовали за день до церемония открытия. Выйдя на старт квалификационного раунда Нориаки Касай стал единоличным рекордсменом по количеству участий в зимних Олимпийских играх (8 раз подряд в 1992—2018 годах).

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация 
Квалификационный раунд в прыжках с трамплина прошёл 8 февраля. В соревнованиях приняли участие 57 спортсменов, которые выполнили по одной попытке.

Финал 
Финальный раунд в прыжках с трамплина прошёл 10 февраля. В соревнованиях приняли участие 50 лучших спортсменов по итогам квалификации. В финале 20 прыгунов выполнили одну попытку, а 30 лучших прыгунов по итогам первой попытки совершили вторую попытку. Призёры Олимпийских игр определились по сумме результатов за две попытки.

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)